Рєзнік Андрій Вікторович (1987) — капітан у відставці Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Джудіт Рєзнік — астронавт, дослідник США.
 Рєзнік Генрі Маркович — російський адвокат.
 Рєзнік Ілля Рахмієльович — російський поет-пісенник.
 Рєзнік Олег Миколайович — доцент кафедри, заступник директора Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, заслужений юрист України.
 Рєзнік Сергій Олександрович — Новомосковський міський голова (від 25.10.2020 р.).

Див. також 
Рєзник

Примітки 

Прізвища